W Polsce
 Krzywe – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Łopiennik Górny
 Krzywe – część wsi Krasne w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Uścimów 
 Krzywe – część wsi Brzyna w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Krzywe – wieś w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Dydnia 
 Krzywe – wieś w woj. podkarpackim, w pow. leskim, w gminie Cisna 
 Krzywe – wieś w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Horyniec-Zdrój 
 Krzywe – część wsi Stobierna w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Trzebownisko 
 Krzywe – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Suwałki 
 Krzywe – osada leśna wsi Wdzydze Tucholskie w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Karsin 
 Krzywe – część wsi Kaniów w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Bestwina 
 Krzywe – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Prostki 
 Krzywe – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Wydminy
 Krzywe – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Mrągowo 
 Krzywe – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Świętajno
 Krzywe – gromada w powiecie krasnostawskim

 Krzywe – grzbiet górski w masywie Babek w słowackich Tatrach Zachodnich
 Krzywe – grzbiet górski w masywie Rosochy w słowackich Tatrach Zachodnich

 Jeziora
W Polsce znajduje się 17 jezior o tej nazwie.
 Jezioro Krzywe

 Inne
 Krzywe – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Wołki
 Krzywe – wieś na Ukrainie, obwód lwowski, rejon radziechowski
 Krzywe – wieś na Ukrainie, obwód lwowski, rejon żółkiewski
 Krzywe – wieś na Ukrainie, obwód tarnopolski, rejon podwołoczyski
 Krzywe – wieś na Ukrainie, obwód tarnopolski, rejon kozowski
 Krzywe − wieś na Litwie, w gminie rejonowej Soleczniki

Zobacz też 
 Krzywe Kolano
 Krzywe Koło
 Krzywa
 Jezioro Krzywe Wigierskie
 Krywe